gmina:
 Gudendorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

dzielnica miasta:
 Gudendorf – dzielnica Cuxhaven